The Love Trail – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Nestor Film Company
 The Love Trail – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Nestor Film Company
 The Dop Doctor (The Love Trail) – film del 1915 diretto da L.C. MacBean e Fred Paul